Woltersdorf (Lauenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Woltersdorf (Wendland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Woltersdorf (bij Maagdenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Woltersdorf (bij Berlijn), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg